In Dutch est le nom de plusieurs films

 In Dutch (film, 1914)
 In Dutch (film, 1918)
 In Dutch (film, 1921)
 In Dutch (film, 1922)
 In Dutch (film, 1925)
 In Dutch (film, 1929)
 In Dutch (film, 1931)
 In Dutch (film, 1946) (Pluto au pays des tulipes), court-métrage d'animation américain des studios Disney avec Pluto, sorti le .

Voir aussi
 Alice Gets in Dutch (1924)
 Bosko in Dutch (1933)